Trailblazer – album degli ALL del 1989
 Trailblazer – videogioco per Commodore 64
 Trailblazer – Progetto europeo per l'innovazione, l'efficienza e realizzazione dei trasporti logistici sostenibili negli Enti Locali

Pagine correlate 

 Chevrolet Trailblazer